Le pont des Fées peut désigner : 
 Pont des Fées, un pont franchissant la Vologne à Gérardmer (Vosges) ;
 Pont des Fées, une muraille de pierres sèches à Saint-Étienne-lès-Remiremont (Vosges) ;
 Pont-Périt ou pont des Fées, un pont d'origine gallo-romaine à Saint-Hilaire-le-Château (Creuse).